Flom bezeichnet

 das Fett des Bauchfells und der Nieren von Schweinen; sh. Flomenschmalz
 eine Bernsteinvarietät